Округ То́лбот ():
  — округ в штате Виктория (Австралия).
 Толбот — округ в штате Джорджия (США).
 Толбот — округ в штате Мэриленд (США).